William Forsyth kan syfta på bland andra:

* William Forsyth (1737–1804), skotsk botaniker
 William Forsyth (1891–1939), kanadensisk långdistanslöpare

Se även 
 William Forsythe